Первая лига 1969/1970 () — 36-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 9 августа 1969 года и закончился 21 июня 1970 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1969/1970 на rsssf.com 

1969/1970
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1969 году
Спорт в Польше в 1970 году